Ду́бнево — деревня в составе городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

География 
Расположена в 44 км на север от города Переславль-Залесский.

История 
Вотчинная деревня в Кистемском стане Горицкого монастыря, которое дал в монастырь Михайло Фёдорович Челяднин 8 ноября 6957 года (то есть 8 ноября 1448 года). В 1627—30 годах в Дубневе была развалившаяся церковь..,

Кирпичная церковь Троицы Живоначальной в Дубнево построена в 1821 году. Второй престол был Никольский

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Микляевской волости Угличского уезда Ярославской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Рахмановского сельсовета Нагорьевского района Ивановской Промышленной области, с 1936 года — в составе Ярославской области, c 1954 года — в составе Дмитриевского сельсовета (сельского округа), с 1963 года — в составе Переславского района, с 2005 года деревня — в составе Нагорьевского сельского поселения, с 2019 года — в составе городского округа  город Переславль-Залесский.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена Колокольня церкви Троицы Живоначальной (1821).

Примечания 

Сёла Горицкого монастыря
Населённые пункты Переславского района